K’asagh kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Aparan, ort, Aragatsotn, 
 K'asagh (vattendrag i Armenien), 

Robotskapade Armenienförgreningar